L'Île enchantée, ballet achevé en 1864 par Arthur Sullivan ;
L'Île enchantée, film américain de Jack Conway sorti en 1947 ;
L'Île enchantée, film américain d'Allan Dwan, sorti en 1958 ;
L'Île enchantée, une île fluviale située sur l'Orne.

Voir aussi 
 Les Îles enchantées, film franco-portugais réalisé en 1964 par Carlos Vilardebó.